16. etape af Vuelta a España 2020 var en 162 km lang , som blev kørt den 6. november 2020 med start i  og mål i .

Etapen blev vundet af danske Magnus Cort fra . Løbets førende rytter Primož Roglič kom ind på andenpladsen i samme tid som danskeren.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Luis León Sánchez () – stillede ikke til start
  Andrea Bagioli () – gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted

16